Kiepert ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kiepert (1818–1899), deutscher Geograph und Kartograph
 Hermann Kiepert (1828–1887), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule, Fotograf
 Ludwig Kiepert (1846–1934), deutscher Mathematiker
 Richard Kiepert (1846–1915), deutscher Geograph und Kartograph
 Robert Kiepert, senior (1882–1956), deutscher Buchhändler 
 Robert Kiepert, junior (1928–2017), deutscher Buchhändler 

Siehe auch:
 Kiepert-Hyperbel, eine geometrische Figur in der Dreiecks-Geometrie
 Kiepert-Haus, siehe Haus Hardenberg (Berlin)